DC Universum, een fictief universum waarin de strips van DC Comics zich afspelen
 Democratici Cristiani Uniti, een Italiaanse politieke partij
 D.C. United, een Amerikaanse voetbalclub uit de hoofdstad Washington D.C